

Patronyme 
 Déborah Chock (née en 1958), artiste plasticienne française.
 Madison Chock (née en 1992), patineuse artistique américaine.

Voir aussi 
 Aïn Chock, arrondissement unique de la préfecture d'arrondissement homonyme, au sein de la région du Grand Casablanca, Maroc.

Homonymie de patronyme